El topónimo Boente puede referirse a:

 Boente (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Boente de Arriba y Boente de Abaixo, aldeas de dicha parroquia.
 Boente (Pontevedra), lugar español de la parroquia de Gargamala, del municipio de Mondariz, provincia de Pontevedra, Galicia.